Le nom Marie-Thérèse de Modène a été porté par plusieurs personnages historiques :
 Marie-Thérèse de Modène (1817-1886), épouse d'Henri d'Artois ;
 Marie-Thérèse de Modène (1849-1919), reine de Bavière.

Voir aussi
Marie-Thérèse d'Este, princesse de Modène.

Homonymie dynastique